Conforti ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Conforti (fl. 1550–1570), italienischer Komponist
 Giovanni Luca Conforti († 1608), italienischer Sänger, Musiktheoretiker und Komponist
 Guido Maria Conforti (1865–1931), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Gustavo Conforti (1879–1975), italienischer Schauspieler
 Michele Conforti, italienischer Mathematiker